Оружие:

 Оружие — устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели.
 «Оружие» — пятый студийный альбом группы «Калинов Мост» (1998 год).
 «Оружие» — первый телеканал об оружии на территории России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
 «Оружие» — несколько одноимённых фильмов.
 «Оружие» — российский журнал об оружии. 
 «Оружие» — песня группы «Пицца».